Смолзавод  — топоним:

Беларусь 
 Смолзавод — хутор, Михалишковский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Смолзавод — посёлок, Узденский сельсовет, Узденский район, Минская область